konsolidacja (informatyka)
 konsolidacja w geologii:
 konsolidacja (mechanika gruntów)
 konsolidacja jako pojęcie bliskie lityfikacji
 konsolidacja (psychologia)
 konsolidacja (politologia)
 konsolidacja (ekonomia)
 kredyt konsolidacyjny
 konsolidacja (logistyka)